«Безвозвратный путь» (встречается вариант перевода «Дорога без возврата») () — криминальный фильм 2009 года, режиссёра Парвиза Сагхизаде с участием таких известных актёров, как Майкл Мэдсен и Дэвид Кэррадайн.

Сюжет 
Фильм рассказывает о девяти днях жизни нескольких людей, волею судьбы сведённых вместе. Правительственные агенты Джей Марконе и мистер Ховер, которые на самом деле исполняют свою работу, преступая закон, нанимают четырёх киллеров, чтобы те убили несколько наркоторговцев. Наёмники впервые встречаются в одной квартире и, чтобы не раскрывать своих настоящих имён, дают друг другу клички: Иностранец, Индеец, Чёрный и Белый. С самого начала им не везёт: сперва в квартиру неожиданно является мама одного из убийц, чтобы навестить сына после двухлетней разлуки. Потом в ходе ликвидации нескольких людей из списка киллеры выясняют, что те торговали не только наркотиками, но и детьми. В результате четверка вынуждена приютить у себя двух девочек — Кейти и Бекки, найденных ими на месте убийства. Ситуация осложняется ещё и желанием одного из киллеров узнать, кем являются люди, нанявшие их. Марконе и Ховеру не нравится такое любопытство и они решают убрать наёмников, как только те сделают своё дело.

Актёры 

 Дэвид Кэррадайн — Мистер Ховер
 Майкл Мэдсен — Джей Марконе
 Майкл Блэйн-Розгей — Иностранец
 Эрнест Энтони — Чёрный
 Хосе Эндрюс — Индеец
 Шэйн Вудсон — Белый
 Сэнди Кэнан — Мама
 Карли Вестерман — Кейти
 Мишель Капра — Бекки

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 Фильм на IMDb

Примечания 

Детективные фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США